Автомобільна промисловість Австралії — галузь економіки Австралії.

Значна автомобільна промисловість була створена в Австралії у XX столітті через відкриття австралійських філій заводів світових виробників. Першим великим автовиробником був Ford Motor Company of Australia, а першим масовим автомобілем розробленим в Австралії був випущений в 1948 році Holden.

Австралійське виробництво автомобілів виросло до максимуму в майже півмільйона автомобілів в 1970-ті роки (10-те місце в світі) і перевищило 400,000 в 2004 році. Австралія була відома завдяки розробці і виробництву 'великих' легкових автомобілів. До 2009 року загальний обсяг виробництва знизився до близько 175,000 і на австралійському ринку почали домінувати автомобілі, що імпортуються з Азії та Європи.

Австралія є однією з небагатьох країн, яка має власні компанії, які займаються розробкою і виробництвом автомобілів.

Станом на 2015 автомобілі розроблені в Австралії виробляють Holden (дочірня компанія General Motors) та Ford Australia, в той час як Toyota Australia виробляє локальні варіанти своїх міжнародних моделей, зокрема Camry. Заводи Ford Australia будуть закриті в жовтні 2016 року, а заводи Holden і Toyota Australia повинні бути закриті наприкінці 2017 року. Дизайнерські і розробницькі об'єкти Ford Australia залишаються в експлуатації і розширюються, залишаючи Австралію як одну з усього декількох країн з можливостями для проектування і розробки автомобілів для масового ринку з нуля.

Великі автовиробники

Поточні 
На 2016 рік є три великих виробники автомобілів з ​​виробничими лініями в Австралії, однак всі вони оголосили про припинення виробництва в 2016 та 2017 роках.

Ford Australia 

Ford Australia є австралійською дочірньою фірмою Ford Motor Company і була заснована в Джилонгу, штат Вікторія в 1925 році. У травні 2013 року Ford оголосив, що він закінчить виробництво в Австралії в жовтні 2016 року.

Holden 

GM Holden Ltd є австралійським автовиробником, який базується в Порт Мельбурн, штат Вікторія. Компанію було засновано 1856 року, а значно пізніше перейшла в автомобільну галузь, ставши дочірньою компанією General Motors (GM) в 1931 році. У грудні 2013 року Holden оголосив, що місцеве виробництво в Австралії буде припинено в 2017 році.

Toyota 

Toyota Motor Corporation Australia, або Toyota Australia, є дочірньою компанією Toyota Motor Corporation, яка базується в Японії. TMCA вперше розпочав роботу в 1958 році. 10 лютого 2014 року Toyota оголосила про те, що до кінця 2017-го вони припинять виробництво транспортних засобів та двигунів в Австралії.

Попередні

Australian Motor Industries

British Leyland

Chrysler Australia / Mitsubishi Motors Australia 

Chrysler покинув австралійський автомобільний ринок в 1981 році, коли він продав частину своєї частки в Chrysler Australia Ltd компанії Mitsubishi Motors Corporation of Japan. Mitsubishi Motors Australia є повністю дочірньою компанією своєї материнської компанії Mitsubishi Motors Corporation of Japan.

Nissan Australia

PSA Peugeot Citroen Australia

Renault Australia

Rootes Australia

Volkswagen Australia

Малі автовиробники 

В Австралії є цілий ряд компаній, які займаються дрібносерійним виробництвом автомобілів в тому числі:

 Absolute Pace (1990–донині)
 Alpha Sports
 Amuza
 Ascort (1958—1960)
 Australian Kit Car (1995–донині)
 Australian Six (1919—1930)
 Australis (1897—1907)
 Birchfield (2003–донині)
 Birrana
 Blade Electric Vehicles
 Bolwell (1963–донині)
 Bomac
 Borland Racing Developments
 Bowin Cars (1968—1976)
 Buchanan
 Buckle Motors
 Bullet (1996–донині)
 Bushranger
 Caldwell Vale (1907—1913)
 Canstel
 Carbontech (1999–донині)
 Cheetah Racing Cars
 Chic (близько 1920-тих років)
 Classic Glass
 Classic Revival (1989–донині)
 Cobra Craft
 Daktari
 Daytona (2002–донині)
 Deuce Customs (1979–донині)
 Devaux (2001–донині)
 DRB Sports Cars (1997–донині)
 E-Vade
 Elfin (1958–донині)
 Evans
 Finch Restorations
 G-Force (1986–донині)
 Giocattolo (1986—1989)
 Goggomobile (1958—1961)
 Goy
 Hartnett (1949—1955)
 Homebush
 Ilinga (1974—1975)
 Joss
 Kaditcha
 Kraftwerkz (2002–донині)
 Lightburn (1963—1965)
 Lloyd-Hartnett
 Matich (1967—1974)
 Minetti Sports Cars
 Nasenbaer
 Nota (1955–донині)
 OKA
 Pellandini Cars (1970—1978)
 Pioneer (1897—1898)
 Piper
 PRB
 Purvis (1974—1991)
 Python Vehicles Australia (1981–донині)
 RALT
 RCM
 Rennmax (1962—1978)
 RMC
 Roaring Forties (1997–донині)
 Robnell
 Sharpbuilt
 Shrike (1988—1991)
 Skelta (2004–донині)
 Southern Cross (1931—1935)
 Tomcar (2005–донині)
 White Pointer (car)

Тюнінгові компанії

Поточні 
 Holden Special Vehicles (HSV) — спеціалізація на автомобілях Holden.
 Tekno Autosports
 Tickford Racing
 Walkinshaw Performance — спеціалізація на автомобілях Holden Special Vehicles і Hummer.

Колишні 
 Bavariacars — спеціалізація на автомобілях BMW.
 Dick Johnson Racing<ref>Ford DJR 320 Falcon Motoring 1 May 2004</ref>
 Ford Tickford Experience (FTE) — спеціалізація на автомобілях Ford Australia.
 Ford Performance Vehicles (FPV) — спеціалізація на автомобілях Ford Australia.
 HDT Special Vehicles (HDT) — спеціалізація на автомобілях Holden (Holden Dealer Team).
 Wayne Gardner Racing

 Обсяг виробництва за роками Джерело: OICA''

Примітки 

Автомобільна промисловість за країнами
Промисловість Австралії